Красная Лука () — село,
Краснолукский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320483601. Население по переписи 2001 года составляло 1147 человек.

Является административным центром Краснолукского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Бухалово
Хитцы.

Географическое положение 
Село Красная Лука находится на берегу реки Грунь,
выше по течению примыкает село Рымаровка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Хитцы.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 1709 — дата основания.
 В бою у села 12 сентября 1943 года при отражении атаки гитлеровцев погиб В. В. Овсянников, посмертно удостоенный звания Герой Советского Союза.

Экономика 
 ЧП «Нива».

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІ ступени (имени В. В. Овсянникова).
 Дом культуры.

Примечания